San Mango puede referirse a:
 San Mango d'Aquino, comuna de la provincia de Catanzaro, en la región de Calabria (Italia)
 San Mango Piemonte, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania
 San Mango sul Calore, comuna italiana de la provincia de Avellino, en la región de Campania